Die Auto Zeitung ist eine deutsche Automobil-Zeitschrift, die zweiwöchentlich bei der Bauer Media Group erscheint.

Geschichte 
Hans Wilhelm Gäb gründete zusammen mit dem Kölner Hans Günther Lehmann die Auto Zeitung und übernahm die Chefredaktion. Sie erschien ab dem 10. April 1969 als Deutsche Auto Zeitung auf Zeitungspapier. Später wurde sie zu einer Zeitschrift umgewandelt. Chefredakteur der Druckausgabe ist Stefan Miete, Chefredakteur der 2019 neu aufgestellten Digitalausgabe ist Alexander Koch.

Mediendaten 
Der Redaktionssitz befindet sich in Köln.

Inhalt 
Inhaltliche Schwerpunkte der Zeitschrift sind Neuvorstellungen, Fahrberichte und Vergleichstests, aber auch Berichte über Motorsportereignisse. 

Jährlich wird durch Leserwahl die Auszeichnung Auto Trophy für Fahrzeuge in verschiedenen Fahrzeugklassen vergeben.

Die Erscheinungsfrequenz wurde im Januar 2015 von wöchentlich auf zweiwöchentlich umgestellt und im Januar 2020 von zweiwöchentlich auf monatlich.

Die Erscheinungsfrequenz wurde im Januar 2015 von wöchentlich auf zweiwöchentlich umgestellt und im Januar 2020 von zweiwöchentlich auf monatlich.

Weblinks 
 Website der Zeitschrift

Einzelnachweise 

Kfz-Fachzeitschrift (Deutschland)
Ersterscheinung 1969
Zeitschrift (Köln)
Deutschsprachige 14-tägliche Zeitschrift
Bauer Media Group